Гузар Ольга Захарівна
 Гузар-Левицька Ольга

Сторінки зі списками однофамільців-тезок